Божи́ () — кантон во Франции, находится в регионе Центр, департамент Шер. Входит в состав округа Бурж.

Код INSEE кантона — 1804. Всего в кантон Божи входят 17 коммун, из них главной коммуной является Божи.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 1999 год составляло 9 410 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Кантон Божи на карте Франции
 Население коммун департамента Шер на сайте INSEE

Кантоны департамента Шер